Cécile Storti (née en 1983), fondeuse française.
 Martine Storti (née en 1946), féministe, journaliste et écrivaine française.
 Raffaele Storti (né en 2000), joueur portugais de rugby à XV.